Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Fabiola Zuluaga che ha battuto in finale Katarina Srebotnik 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Cristina Torrens Valero (semifinali)
 Gala León García (secondo turno)
 Paola Suárez (quarti di finale)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)

 Rosana de Los Ríos (quarti di finale)
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Bianka Lamade (primo turno)
 Rita Kuti Kis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2002